Половник:
 Половник — большая (объём от 100 миллилитров и более) разливательная ложка с длинной ручкой.
 Половник — мера сыпучих тел («хлебные меры») — половина кадки — 419,84 литра (= 7 пудам ржи = 114,66 килограмма).
 Половник — крестьянин-издольщик.

Единицы измерения объёма